Hrádek   ist der Name folgender geographischer Objekte:

Hrádek nad Nisou, Stadt im Lausitzer Gebirge, Nordböhmen, Tschechien 
Hrádek u Rokycan, Stadt bei Rokycany, Westböhmen, Tschechien 
Hrádek u Znojma, Gemeinde in Südmähren, Tschechien 
Hrádek nad Olší, Gemeinde im Olsagebiet, Tschechien
Hrádek u Jehnědí, Gemeinde bei Litomyšl, Ostböhmen, Tschechien 
Hrádek u Nechanic, Gemeinde bei Hradec Králové, Ostböhmen, Tschechien
Hrádek u Sušice, Gemeinde im Böhmerwald, Tschechien
ein Ort in der Stadtgemeinde Slavičín, Ostmähren, Tschechien
ein Ort in der Gemeinde Ctiboř u Vlašimi, Okres Benešov, Mittelböhmen, Tschechien
ein Ort in der Stadtgemeinde Pacov, Westmähren, Tschechien
ein Ort in der Stadtgemeinde Trhové Sviny, Südböhmen, Tschechien
ein Ort in der Gemeinde Horka II, Westmähren, Tschechien
Hrádek (Krajková), Ort in der Gemeinde Krajková, Nordböhmen, Tschechien
ein Ort in der Gemeinde Raná u Loun, Nordböhmen, Tschechien
ein Ort in der Stadt Manětín, Nordwestböhmen, Tschechien
ein Ort in der Gemeinde Srch, Ostböhmen, Tschechien

sowie:
 Hrádek (Tasov), Ruine in Tschechien
 Hrádek (Varnsdorf), Burgsberg, Berg in Varnsdorf, Tschechien
 Hrádek u Kněževsi, Burgstall in Tschechien

Siehe auch: 
Hradec
Grad (Ortsname) – zur Etymologie